Halstenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Halstenberg (1940–1993), deutscher Journalist 
 Friedrich Halstenberg (1920–2010), deutscher Jurist und Politiker
 Marcel Halstenberg (* 1991), deutscher Fußballspieler